Varesi est un patronyme italien porté notamment par :

 Felice Varesi (1813-1889), chanteur d'opéra (baryton) italien ; 
 Valerio Varesi (1959-), écrivain et journaliste italien, auteur de roman policier.

Patronyme italien